Дузь — фамилия.

Известные носители:

 
 Дузь, Пётр Дмитриевич (1907—1997) — российский экономист, историк авиации, профессор.